Маурицио Де Джорио (; род. 24 сентября   1967 года, Тренто, Италия) — итальянский итало-диско и евробит музыкант, известный с середины 1980-х годов. Как и большинство музыкантов стиля евробит, Маурицио пел под разными псевдонимами для разных лейблов: A-Beat-C, Delta, SinclaireStyle. Маурицио Де Джорио наиболее известен своей песней «Night of Fire», которую он исполнил под псевдонимом Niko. Он также очень популярен своими песнями, использовавшимися в аниме-сериале Initial D, такими как Marko Polo — «Speedy Speed Boy», Marko Polo — «Stop Your Self Control», Morris — «Crazy for Your Love», D. Essex — «Take Me to the Top», D. Essex — «Music for Hire», Max Coveri — «Golden Age», Max Coveri — «Running in the 90s», Edo Boys — «No One Sleep in Tokyo», Niko — «Night of Fire». Многие его песни использовались для музыки на веб-сайте «You’re the Man Now, Dog». Он является промоуторской моделью Эдуардо Арленжи и использовал свой собственный имидж для продажи своих песен под псевдонимом Niko, снимался в музыкальном видеоклипе на песню «Night of Fire», который сначала был предназначен для Эдуардо Арленжи. Один из псевдонимов Маурицио — Max Coveri — сначала был использован Массимо Бранкацио, который позже стал драг-квин артистом под псевдонимом :en:Billy More. Сейчас Маурицио поёт под псевдонимами Niko и Dejo для лейбла Бретта Синклера SinclaireStyle.

Песни под псевдонимами 
 7th Heaven — It’s My Life
 7th Heaven — Last Christmas
 Casanova — Feel the Passion
 Casanova — Help Me to Say Goodbye
 Casanova — I Did It for Love
 Casanova — I Would Die for You
 Casanova — In The Name of Love
 Casanova — Jealous Guy
 Casanova — Just for Tonight
 Casanova — Lost in the Time
 Casanova — Power of Love
 Casanova — Same Old Feeling
 Casanova — Superfly
 Casanova — The Hero
 Casanova — Under Pressure
 Charlie Tango — Tattoo
 Dejo — 1.2.3.4. Fire!
 Dejo — Too Young to Fall in Love
 Dejo — Wilder Faster Louder
 D-Essex — All Your Love (Dance Mix)
 D-Essex — Burning Love
 D-Essex — Demolition Man
 D-Essex — Listen to the Rhythm
 D-Essex — Tokyo Tokyo
 D. Essex — Boom Boom Fire
 D. Essex — Breakin' The Law
 D. Essex — Dancing Crazy
 D. Essex — Fahrenheit Euronight
 D. Essex — Hyper Star Energy
 D. Essex — Master Power
 D. Essex — Music for Hire
 D. Essex — Music Forever
 D. Essex — Restless and Wild
 D. Essex — Take Me to the Top
 D. Essex — Thank You-Arigato
 D. Essex — Victim of Love
 David Essex — Goodbye Illusion
 David Essex — Love & Celebration
 David Essex — Sin of Love
 Derreck Simons — TNT
 Dr. Love ft. D. Essex — Max Power
 Edo Boys — No One Sleep in Tokyo
 Kevin Johnson — Yankee
 Marko Polo — Baby Queen Seventeen
 Marko Polo — Cyberdance Technotrance
 Marko Polo — Hai Hai Hai (Dance Across the Nations)
 Marko Polo — I Want to Believe
 Marko Polo — Mad Guy
 Marko Polo — Money Go!
 Marko Polo — Peace and Love for Christmas
 Marko Polo — Saturday Night
 Marko Polo — Speedy Speed Boy
 Marko Polo — Stop Your Self Control
 Marko Polo — Tokyo Fever
 Max Coveri — Golden Age
 Max Coveri — High Desire
 Max Coveri — Like a Thunder
 Max Coveri — Running in the 90s
 Max Coveri — Supercar
 Max Coveri — In the Night
 Morris — Bad Tonight
 Morris — Crazy for Your Love
 Morris — Destination Unknown
 Morris & Cherry — Go Save Goal
 Morris & Cherry — Still Love You All
 Niko — 1 for the Money, 2 for the Show
 Niko — Electric Power
 Niko — It’s My Life
 Niko — Let’s Go Wild!
 Niko — Livin' On A Prayer
 Niko — Made of Fire
 Niko — Night of Fire
 Niko — Night of Fire (For Christmas Mix)
 Niko — Night of Fire (Hyper Techno Mix)
 Niko — Onto the Beat of my Bang Bang!
 Niko — Pilot Is the Hero
 Niko — Speedway
 Niko — Superbad
 Niko — Super Eurobeat
 Niko — We Came for the Rock
 Niko & Cherry — Niko Kickboxing
 Oda — Face to Face
 Oda — Sex Crime
 Oda — Shy Gun
 Oda — Speed Demon (King of Kings)
 Roswell — Alien Light
 Roswell — Come On!
 Roswell — Rock in the Fire
 Tokyo Future ft. Marko Polo & Mako — Tokyo Future
 Tom Maurice — In A New World

Ссылки 
Страница Маурицио де Джорио на sinclairestyle.net

Музыканты по алфавиту
Диджеи Италии
Музыканты в жанре диско